Дефайанс () — англоязычное имя собственное, которое часто встречается в виде названий и топонимов:

Топоним 
 Дефайанс — город в штате Айова, США
 Дефайанс — город в штате Огайо, США
 Дефайанс — административно-территориальный округ в штате Огайо, США

См. также 
 HMS Defiance — список кораблей британского Королевского флота с названием «Дефайанс»